Соревнования среди одиночек по академической гребле среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 16 августа в олимпийском аквапарка Шуньи. В соревновании приняли участие 32 спортсмена из 32 стран. Также в соревнованиях должен был принять участие китайский гребец Чжан Лян, однако он не вышел на старт предварительного этапа, посчитав что стартует в более позднем заезде.

Действующий олимпийский чемпион норвежец Олаф Туфте смог защитить свой титул, завоевав уже свою третью олимпийскую награды. В 2000 году Олаф вместе с Фредриком Беккеном стал бронзовым призёром в двойках. Для Ондржея Сынека и Махе Драйсдейла медали в Пекине стали первыми в карьере. При этом оба спортсмена на последующих двух Олимпийских играх попадали в число призёров, а Драйсдейл оба раза становился чемпионом.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2012 года лучшее мировое и олимпийское время были следующими:

Соревнование

Предварительный этап 
Первые четыре спортсмена из каждого заезда проходили в четвертьфинал соревнований. Все остальные спортсмены попадали в полуфинал E/F, где продолжали борьбу за места с 25-го по 32-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Заезд 6

Четвертьфиналы 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в полуфинал соревнований. Все остальные гребцы попадают в полуфинал C/D, где продолжат борьбу за места с 13-го по 24-е.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Полуфиналы

Полуфиналы E/F 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал E, остальные попадают в финал F.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы C/D 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал C, остальные попадают в финал D.

Заезд 1

Заезд 2

Полуфиналы A/B 
Первые три спортсмена из каждого заезда проходят в финал A, остальные попадают в финал B.

Заезд 1

Заезд 2

Финалы

Финал F

Финал E

Финал D

Финал C

Финал B

Финал A 
До начала старта явным фаворитом финала считался новозеландский гребец Махе Драйсдейл, который выиграл три предыдущих чемпионата мира. После 500 метров лидерство захватил британец Алан Кэмпбелл, опережая Тима Майенса на четверть секунды. К середине дистанции на первое место вырвался действующий олимпийский чемпион норвежец Олаф Туфте, но вскоре Драйсдейл стал лидером, опережая Туфте за 500 метров до финиша более, чем на секунду. Однако на заключительную часть дистанции у Махе не хватило сил и незадолго до финиша он пропустил вперёд сначала Туфте, а затем и чешского гребца Ондржея Сынека.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты  на сайте Sports-reference.com
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2008 года
 Результаты на сайте Международной федерации гребли (FISA)